Му́ствеэ— эстонский топоним:

 Муствеэ — город на востоке Эстонии.
 Муствеэ — волость в составе уезда Йыгевамаа.
 Муствеэ — река в уезде Йыгевамаа.

Также:
 Церковь Муствеэ — лютеранская церковь в городе Муствеэ, памятник культуры.